

Patronyme

Famille Toyoda 
 Sakichi Toyoda (豊田 佐吉, 1867 - 1930), industriel japonais créateur de Toyota
 Kiichiro Toyoda (豊田 喜一郎), (1894 - 1952), industriel japonais gérant Toyota, fils de Sakichi.
 Eiji Toyoda (豊田 英二), (1913-2013) industriel japonais, fondateur de Lexus, cousin et collaborateur de Kiichiro.
 Shoichiro Toyoda (豊田 章一郎), (1925-), industriel japonais, dirigeant de  Toyota de 1982 à 1992, fils de Kiichiro.
 Akio Toyoda (豊田 章男, 1956 -), industriel japonais, dirigeant de Toyota depuis le , succédant à Katsuaki Watanabe, fils de Shoichiro.

Autres Toyoda 
 Soemu Toyoda (豊田 副武, 1885 - 1957), amiral japonais.
 Toshiaki Toyoda (豊田 利晃, 1969 - ), cinéaste japonais.
 Shirō Toyoda (豊田 四郎, 1906 - 1977), réalisateur japonais.
 Tetsuya Toyoda (豊田 徹也, 1967), mangaka.
 Hisakichi Toyoda (豊田 久吉, 1912 - ?), nageur japonais.
 Yohei Toyoda (豊田 陽平, 1985 -), footballeur japonais.
 Teijirō Toyoda (豊田 貞次郎, 1885 - 1961), amiral de la Marine impériale japonaise.

Toponyme 
 Toyoda, ancien bourg du Japon intégré à la ville d'Iwata en 2005

Voir aussi